

Architektura 
 Zielony Most – most w Gdańsku
 Most Zielony – most w Szczecinie

Komunikacja 
 Zielony most – rozwiązanie komunikacyjne